Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság C csoportjának mérkőzéseit június 17. és június 27. között játszották. A csoportban Németország, Bolívia, Spanyolország és Dél-Korea szerepelt.

A csoportból Németország és Spanyolország jutott tovább az első két helyen. A harmadik és negyedik helyezett Dél-Korea, valamint Bolívia kiesett. A mérkőzéseken 16 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Németország – Bolívia

Spanyolország – Dél-Korea

Németország – Spanyolország

Dél-Korea – Bolívia

Bolívia – Spanyolország

Németország – Dél-Korea

Források 

C3